Lili (Tekken), een 16-jarig personage uit de videospelreeks Tekken
 Lili (film), een Amerikaanse film uit 1953, geregisseerd door Charles Walters
 Lili (opera), een opera van Hervé uit 1882